Станю́та — фамилия. Известные носители:
 Станюта, Александр Александрович (1936—2011) — писатель, преподаватель русской классической литературы, доктор филологических наук, профессор, литературовед. 
 Станюта, Мелитина Дмитриевна (род. 1993) — белорусская гимнастка, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.
 Станюта, Михаил Петрович (1881—1974) — белорусский советский живописец.
 Станюта, Стефания Михайловна (1905—2000) — белорусская советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1988).